DCS poate semnifica:
Departamentul de Cercetări Speciale - agenție guvernamentală fictivă în serialul american de televizune Alias
Digital Cable Systems - companie de telecomunicații din România
Dispozitiv cu cuplaj de sarcină - circuit electronic digital pentru captarea imaginilor